Johan Sætre (Johan Saerte, ur. 5 lutego 1952 w Trysil) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Trysilgutten IL. Drużynowy mistrz świata z Oslo (1982). W 1981 wygrał zawody Pucharu Świata w Gstaad, a w klasyfikacji generalnej był piąty. Na podium pucharowych zawodów stawał jeszcze ośmiokrotnie. Dziewięciokrotnie zdobył tytuł mistrza Norwegii (1974–1977, 1979 i 1980 na skoczni średniej; 1976, 1978 i 1980 na dużej).

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
  Szczyrbskie Jezioro – 20-03-1982 (3. miejsce)
  Cortina d’Ampezzo – 20-12-1981 (2. miejsce)
  Oslo – 15-03-1981 (3. miejsce)
  Falun – 10-03-1981 (3. miejsce)
  Thunder Bay – 21-02-1981 (2. miejsce)
  Gstaad – 23-01-1981 (1. miejsce)
  Engelberg – 02-03-1980 (2. miejsce)
  Sankt Moritz – 27-02-1980 (2. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 01-01-1980 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1952
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1982